na Białorusi
 Łuczki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Łuczki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Łuczki – osiedle w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim
 Łuczki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie puchowickim
 Łuczki – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie hłuskim
 Łuczki – osiedle w obwodzie mohylewskim, w rejonie krzyczewskim
 Łuczki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie bieszenkowickim
 Łuczki – dawna kolonia, obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim
 Łuczki I – dawny zaścianek, obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim
 Łuczki II – dawny zaścianek, obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim